Финансовая газета — еженедельное деловое издание, одно из старейших экономических изданий в России. Еженедельник издавался в 1915—1941 годах и снова издаётся с 1991 года.
Издание освещает вопросы финансовой отрасли России и других стран.

История «Финансовой газеты» 

На протяжении XX века газета часто меняла свою редакционную политику. Из газеты «крупных капиталистов и банков» она после октябрьского переворота 1917 года и гражданской войны стала рупором новой экономической политики советской власти. В двадцатые годы XX века в «Финансовой газете» печатались практически все видные экономисты-большевики. В тридцатые годы эпоха НЭПа сменилась плановой экономикой.

Последний номер «Финансовой газеты» перед перерывом в издании вышел 25 июня 1941 года, когда СССР вступил в войну против нацистской Германии. Следующий номер появился в ноябре 1991 года перед развалом СССР, с тех пор «Финансовая газета» издаётся каждую неделю по четвергам. "Финансовая газета" является официальным изданием Министерства финансов Российской Федерации.

Издатель — холдинг International Media Group.

Перезапуск в 2011 г 
С ноября 2011 года «Финансовая газета» выходит в новом формате. Она строится по принципу двух тетрадей. Первая посвящена актуальным экономическим и финансовым событиям прошедшей недели в России и в мире, анализу и прогнозам дальнейшего развития. Вторая тетрадь — «Финансовая газета. Документы и комментарии» — полностью отдана официальным документам Минфина РФ, которые вступают в силу после публикации в газете, комментария их разработчиков и специалистов, а также консультациям в виде вопрос—ответ.

Новостной портал fingazeta.ru 
Сайт газеты позиционируется как совершенно самостоятельное СМИ — новостной аналитический ресурс, обновляемый в режиме реального времени, специализируется в первую очередь на финансово-экономических проблемах, развитии мировых и российских финансовых рынков.

Пользователи портала получают так же доступ к электронной базе законодательных документов «Финансовой газеты», нормативных актов и официальных комментариев, насчитывающей порядка 40 тысяч документов. База формируется с 1994 года за счет ежедневных обновлений.

Примечания

Ссылки 
 .